Питер Маас (27 июня, 1929 – 23 августа, 2001) был американским журналистом и писателем. Он родился в Нью-Йорке и учился в Университете Дьюка. У Мааса были голландские и ирландские корни.

Он был биографом Фрэнка Серпико, офицера полиции Нью-Йорка, давшего показания против коррупции в полиции. Он также является автором бестселлера номер один New York Times, "Underboss", о жизни и временах Сэмми «Быка» Гравано.

Среди других его известных бестселлеров - «Исповедь мафиози. История Джозефа Валачи, рассказанная им самим», «Manhunt» и «In a Child's Name», получившего в 1991 году премию Эдгара за лучшую книгу о фактах преступления. Документы Валачи, в которых рассказывается история перебежчика из мафии Джозефа Валачи, в широком круге людей считаются плодотворным произведением, так как породили целый жанр книг, написанных бывшими мафиози или о них.

Питер Маас был женат на Одри Геллен Маас, от которой он усыновил сына Джона-Майкла Мааса. Одри умерла в 1975 году. Маас умер в Нью-Йорке в возрасте 72 лет, 23 августа 2001 года.  У него остались третья жена Сюзанна и их сын Терренс. Он снялся в эпизодической роли самого себя в эпизоде ​​Homicide: Life on the Street.

Библиография 

 1967—The Rescuer: The Extraordinary Life of the Navy's "Swede" Momsen and His Role in an Epic Submarine Disaster. ASIN B000IDBZ58 (Note: The Terrible Hours pulls material from this book.)
 1968—The Valachi Papers  filmed as The Valachi Papers
 1973—Serpico: The Cop Who Defied the System  filmed as Serpico
 1974—King of the Gypsies  filmed as King of the Gypsies
 1979—Made in America: A Novel 
 1983—Marie: A True Story  filmed as Marie, winner of a Christopher Award
 1986—Manhunt: The Incredible Pursuit of a CIA Agent Turned Terrorist  The story of CIA agent Edwin P. Wilson.
 1989—Father and Son: A Novel 
 1990—In a Child's Name: The Legacy of a Mother's Murder  filmed as In a Child's Name
 1994—China White: A Novel 
 1996—Killer Spy: Inside Story of the FBI's Pursuit and Capture of Aldrich Ames, America's Deadliest Spy  (Note: This is the mass market paperback edition.)
 1997—Underboss 
 1999—The Terrible Hours: The Man Behind the Greatest Submarine Rescue in History  The story Charles Momsen's rescue of the USS Squalus (SS-192).

Ссылки 

 
 Peter Maas obituary, The New York Times, August 24, 2001.
 

Журналисты США